Horler ist der Familienname folgender Personen:

 David Horler (* 1943), britischer Jazz-Posaunist
 Hans Hörler (1905–1969), niederösterreichischer Pädagoge und Landesschulinspektor
 John Horler (* 1947), britischer Jazz-Pianist
 Natalie Horler (* 1981), deutsch-britische Sängerin
 Sacha Horler (* 1970), australische Schauspielerin
 Sydney Horler (1888–1954), britischer Schriftsteller